Charles de Gaulle – generale, politico e scrittore francese
 Charles de Gaulle – scrittore francese
 Julien Philippe de Gaulle – storico francese
 Philippe de Gaulle – ammiraglio e senatore francese
 Yvonne de Gaulle – moglie del presidente della Francia Charles de Gaulle

 De Gaulle – film 2020 diretto da Gabriel Le Bomin